Tim Kennedy (né le  à Buffalo dans l'État de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il dispute sa première saison complète en 2009-2010 avec les Sabres de Buffalo dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le , Kennedy signe un contrat d'un an pour 550 000 $ avec les Rangers de New York.

Carrière internationale 
Il représente les États-Unis au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004|| Musketeers de Sioux City|| USHL|| 56|| 9|| 10|| 19|| 42|| 7|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
| 2004-2005|| Musketeers de Sioux City||  USHL|| 54|| 30|| 31|| 61|| 112|| 13|| 6|| 11|| 17|| 18
|- 
| 2005-2006|| Wolverines du Michigan|| NCAA|| 29|| 4|| 15|| 19|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Wolverines du Michigan|| NCAA|| 42|| 18|| 25|| 43|| 49|| -|| -|| -|| -|| - 
|- 
| 2007-2008|| Wolverines du Michigan|| NCAA|| 42|| 20|| 23|| 43|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Pirates de Portland|| LAH|| 73|| 18|| 49|| 67|| 51|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|- 
| 2008-2009|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 78|| 10|| 16|| 26|| 50|| 6|| 1|| 2|| 3|| 4 
|-
| 2010-2011|| Whale du Connecticut || LAH|| 53|| 12|| 30|| 42|| 44|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2010-2011 || Americans de Rochester || LAH || 14|| 0|| 7|| 7|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Panthers de la Floride || LNH || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Rampage de San Antonio || LAH || 18 || 3 || 6 || 9 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Panthers de la Floride || LNH || 27 || 1 || 1 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Sharks de Worcester || LAH  || 35 || 10 || 21 || 31 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Sharks de Worcester || LAH  || 37 || 13 || 24 || 37 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Sharks de San José || LNH || 13 || 2 || 0 || 2 || 2 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2013-2014 || Coyotes de Phoenix || LNH || 37 || 2 || 6|| 8|| 4|| - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Pirates de Portland || LAH || 30|| 4|| 11|| 15|| 14|| - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Bears de Hershey || LAH || 75|| 11|| 48|| 59|| 56|| 10|| 3|| 5|| 8|| 10
|-
|2015-2016|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 29|| 1|| 4|| 5|| 20|| - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Jokerit Helsinki || KHL || 18 || 3 || 6 || 9 || 8 || 6 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2016-2017 || Luleå HF || SHL || 18 || 2 || 2 || 4 || 12 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Americans de Rochester || LAH || 47 || 4 || 25 || 29 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Devils de Binghamton || LAH ||60 ||4 ||29 ||33 ||42 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || Stoney Creek Generals  || Coupe Allan ||6 ||4 ||5 ||9 ||0 ||6 ||0 ||5 ||5 ||4
|-
| 2019-2020 || Brantford Blast  || Coupe Allan ||8 ||1 ||6 ||7 ||13 ||4 ||2 ||1 ||3 ||2

| 162 || 15 || 24 || 39 || 60 || 9 || 1 || 2 || 3 || 6

Au niveau international 

|-
| 2010 || align=left| || align="left"|Championnat du monde || 6 || 1 || 0 || 1 || 0 || align="left"|

Notes et références 

Naissance en avril 1986
Naissance à Buffalo (New York)
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur des Musketeers de Sioux City
Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Americans de Rochester
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du Whale du Connecticut
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Sharks de Worcester
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Bears de Hershey
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du Luleå HF
Joueur des Devils de Binghamton